«Угроза обществу» () — американский фильм 1993 года, режиссёрский дебют братьев-близнецов Аллена и Альберта Хьюзов, рассказывающий о тяжёлой жизни в гетто, и известный обилием сцен с графическим насилием, нецензурной речью (слово «fuck» употребляется около 300 раз) и наркотиками.

Сюжет 

Сюжет фильма вращается вокруг Кейна «Кейди» Лоусона, приторговывающего наркотиками чёрного подростка, живущего в лос-анджелесском негритянском районе, и только что окончившего школу. Несмотря на получение диплома о среднем образовании, Кейна постепенно засасывает криминальный образ жизни его приятелей. Он становится соучастником в убийстве, автоугоне и других преступлениях. Тем не менее, он начинает осознавать необходимость изменить свою жизнь, во многом благодаря растущему чувству к Рони, матери-одиночке, растящей сына от его двоюродного брата и наставника Пернелла, приговорённого к пожизненному сроку. У Кейна появляется возможность изменить свою жизнь и уехать из гетто, но он совершил слишком много ошибок, и это в конце концов приводит к трагической развязке.

В 1993 году фильм получил приз MTV Movie Awards как лучший фильм года. При бюджете в 3,5 миллиона долларов кассовые сборы фильма составили 27,9 млн. Большинство сцен в комедии «Не грози южному централу, попивая сок у себя в квартале» являются пародией на сцены в «Угрозе обществу».

Ссылки 

Фильмы-драмы США
Фильмы США 1993 года